Sevilla o Seville puede referirse a:

Geografía
 Sevilla, ciudad española situada al suroeste de la península ibérica, capital de Andalucía y de la provincia homónima.
Sevilla, una de las ocho provincias de Andalucía, España.
Circunscripción electoral de Sevilla, distrito electoral utilizado para el Congreso de los Diputados.
Sevilla la Nueva, municipio de la Comunidad de Madrid.
Seville (California), localidad del estado de California en EE. UU.
Seville (Florida), localidad del estado de Florida en EE. UU.
Seville (Georgia), localidad del estado de Georgia en EE. UU.
Seville (Ohio), localidad del estado de Ohio en EE. UU.
Sevilla de Oro, localidad de Ecuador.
Sevilla, localidad de Colombia.
Sevilla, municipio de la provincia de Bohol en la República de Filipinas.
Sevilla de Niefang, antiguo nombre de la localidad ecuatoguineana de Niefang.
Sevilla, Cuba.
Sevilla la Nueva, primer asentamiento español en Jamaica fundado en 1509, al oeste de la actual Saint Ann's Bay.
 Nueva Sevilla, villa colonial española, cerca de Golfo Dulce, en la provincia o gobernación de Higueras-Honduras. 
Sevilla, isla de Panamá en el golfo de Chiriquí en el océano Pacífico.

Personas
Óscar Sevilla, ciclista español.
Carmen Sevilla, actriz española.
Ernesto Sevilla, humorista español.
Miguel Ángel Rodríguez "El Sevilla", cantante de los Mojinos Escozíos, locutor de radio y escritor humorístico español.
Bryan Matthew Sevilla, actor estadounidense conocido por su nombre artístico James Deen.

Otros
Sevilla, estación de metro en la delegación Cuauhtémoc, al poniente del Distrito Federal (México).
Sevilla, estación de metro de Madrid.
Sevilla Fútbol Club, club de fútbol de Sevilla.
Sevilla Atlético, club de fútbol filial del Sevilla Fútbol Club.
Sevilla, antiguo periódico sevillano editado entre 1946 y 1976.